Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Caisse d'Epargne-Illes Balears in 2005.

 Ploegleiders: José-Miguel Echávarri
 Fietsenmerk: Opera (Campagnolo)

Wielrenners 

Wielerploeg in 2005
2005